Le terme  visionneuse  inclut également :
 Visionneuse de fichiers, un logiciel permettant de visualiser certains fichiers informatiques.
 Visualiseur, un outil numérique permettant de capter un document ou un objet pour l'afficher avec un vidéoprojecteur sur un tableau numérique interactif
 Visionneuse d'images, un logiciel qui permet d'afficher une image emmagasinée dans un fichier électronique.
 Visionneuse (Photographie), appareil permettant de regarder une diapositive sans disposer de projecteur  ni d'écran.